Il doppio del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Paul Baccanello e Lovro Zovko che hanno battuto in finale Andrew Derer e Joseph Sirianni 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Stephen Huss /  Johan Landsberg (primo turno)
 Juan Pablo Guzmán /  Martín Vassallo Argüello (primo turno)

 Alexander Peya /  Lars Übel (quarti di finale)
 Gianluca Bazzica /  Massimo Dell'Acqua (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 2005